

Geografia
 Angul, o Anugul – città dell'India, capoluogo del distretto di Angul
 Ângulo – comune del Brasile nello Stato del Paraná

Persone
 Alberto Angulo (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Álvaro Angulo (1997) – calciatore colombiano,
 Antonio Jesús Regal Angulo, meglio noto come Antoñito (1987) – calciatore spagnolo
 Brayan Angulo (1989) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Brayan Angulo Tenorio (1995) – calciatore ecuadoriano
 Brayan Edinson Angulo Mosquera (1993) – calciatore colombiano
 Daniel Angulo (1986) – calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante
 Diego Angulo Íñiguez (1901-1986) – storico dell'arte spagnolo
 Edgar Angulo (...) – ex calciatore colombiano
 Eloy Angulo (1955) – ex calciatore spagnolo
 Fernando Botero Angulo (1932) – pittore, scultore e disegnatore colombiano
 Igor Angulo (1984) – calciatore spagnolo
 Iván Angulo, propr. Iván Dario Angulo Cortés (1999) – calciatore colombiano
 Jefferson Angulo (1986) – calciatore colombiano
 Jeison Angulo (1996) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Jesús Alberto Angulo (1998) – calciatore messicano
 Jesús Ricardo Angulo, noto semplicemente come Jesús Angulo (1997) – calciatore messicano
 José Angulo (1995) – calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante
 Josimar Mosquera Angulo (1982) – calciatore colombiano
 Juan Camilo Angulo (1988) – calciatore colombiano
 Julio Angulo (1990) – calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante 
 Lucio Angulo (1973) – ex cestista spagnolo
 Marvin Angulo (1986) – calciatore costaricano, di ruolo centrocampista 
 Miguel Ángel Angulo (1977) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Moisés Villarroel Angulo, noto semplicemente come Moisés Villarroel (1998) – calciatore boliviano
 Nilson Angulo, propr. Nilson David Angulo Ramírez (19 giugno 2003) – calciatore ecuadoriano
 Olga de Ángulo (1955-2011) – nuotatrice colombiana
 Pedro Angulo (1500-1562) – missionario spagnolo
 Pedro Angulo Arana (1960) – avvocato e politico peruviano
 Sergio Angulo (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Vinicio Angulo (1988) – calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante
 Yolanda Barcina Angulo (1960) – politica spagnola